День работника государственной исполнительной системы — профессиональный праздник.

 , День работника уголовно-исполнительной службы — 12 августа.
 , День работников уголовно-исполнительной системы — 12 марта.
 , День работника государственной исполнительной службы — 17 декабря.